Delfina – nome proprio di persona italiano femminile
Delfina – moglie del delfino di Francia
Delfina – racconto di Luigi Capuana
Calociro Delfina – generale bizantino